Иван Йорданов може да се отнася за следните личности:
 Иван Йорданов (1931 – 1994), български актьор
 Иван Йорданов (1949 – 2021), български историк и нумизмат
 Иван Йорданов (р. 2000), български футболист